Seigfried ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Seigfried (1936–2022), deutscher Theologe
 Karl E. H. Seigfried (* 1973), amerikanischer Musiker und Autor